Havenkwartier (Breda), een wijk in aanleg in het noorden van Breda
 Havenkwartier (Deventer), een buurt in Deventer
 Havenkwartier (Scheveningen), een buurt in het Haagse stadsdeel Scheveningen, officieel de buurt Vissershaven
 Een buurt in Bergen op Zoom, zie Wijken en buurten in Bergen op Zoom